McAneeley ist der Familienname folgender Personen:
 Bob McAneeley (Robert William McAneeley; * 1950), kanadischer Eishockeyspieler
 Ted McAneeley (Edward Joseph McAneeley; * 1950), kanadischer Eishockeyspieler